Tezuka peut désigner :
 Katsumi Tezuka (1912-), acteur de films de kaijūs ;
 Osamu Tezuka (1928-1989), mangaka japonais ;
 Makoto Tezuka (1961-), réalisateur et fils d'Osamu Tezuka ;
 Takako Tezuka (1970-), footballeuse japonaise.

Homonymie de patronyme